Дуна́йские кня́жества (Молдо-Валахия, Молдовлахия, , ) — термин, использующийся для обозначения княжеств Валахия и Молдавия, существовавших в XIV—XIX веках.

В самих княжествах этот термин долго не употреблялся. Впервые был введён в обиход в Австрийской империи для их описания после подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года.

В 1859 году княжества объединились в единое государство (Соединённые княжества Молдавии и Валахии), вассальное Османской империи. После Войны за независимость в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, Объединённое княжество в 1881 году было провозглашено Королевством Румыния.

См. также 
 Соединённые провинции Валахии и Молдавии
 Объединённое княжество Валахии и Молдавии
 Объединение Дунайских княжеств
 Революции 1848 года в Дунайских княжествах

Примечания

Литература 
 

Княжества
Объединённое княжество Валахии и Молдавии
Валахия
Молдавское княжество